Le Tétrabie est un roman écrit par Raymond Desorties (né en 1888) et paru aux éditions nrf de Gallimard, en 1933.

Il met en scène un véhicule tout-terrain pouvant se déplacer sur la terre ferme, sur l'eau, sous l'eau et dans les airs.

Résumé 
Un homme est poursuivi pour des crimes qu'il n'a pas commis, et parvient à s'évader du Palais de justice de Toulon avant sa condamnation. Il est aidé par un personnage qu'il avait connu par le passé quand il cherchait à placer une de ses inventions.

Notes et références 

Roman français paru en 1933